

Patronymes 

 Victor Besme, architecte et urbaniste belge qui réalisa au  une grande partie des plans d'aménagements des expansions de la ville de Bruxelles en dehors de ses murs, ainsi que ceux des villes de Verviers, Ostende et Mariakerke.
 Charles Danowitz (Karel z Janovic), dit Besme ( -1575) : assassin de Gaspard II de Coligny

Toponymes 

 Besmé, commune française située dans le département de l'Aisne et la région de Picardie.

Autres 
 Besmé, une langue parlée au Tchad.